Annay ist die Bezeichnung mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Annay (Nièvre), Gemeinde im Département Nièvre
Annay (Pas-de-Calais), Gemeinde im Département Pas-de-Calais

mit Namenszusatz:
Annay-la-Côte, Gemeinde im Département Yonne
Annay-sur-Serein, Gemeinde im Département Yonne